

Hydronyme 
 L'Yvel est un cours d'eau traversant les départements des Côtes-d'Armor et du Morbihan.

Toponyme 
 Néant-sur-Yvel est une commune, située dans le département du Morbihan.

Patronymes 

 Claude Yvel est un artiste-peintre du trompe-l'œil né en 1932 à Paris.
 Gilbert Yvel est un pratiquant hollandais de combat libre issu du style Muay Thai.